Weidlingbach heißen folgende geographische Objekte:

Orte:
 Weidlingbach (Gemeinde Klosterneuburg), Katastralgemeinde von Klosterneuburg, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Weidlingbach (Gemeinden Pressbaum, Tullnerbach), Ortschaft in den Gemeinden Pressbaum und Tullnerbach, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Gewässer:
 Weidlingbach (Donau), rechter Zufluss der Donau bei Klosterneuburg
 Weidlingbach (Wienfluss), linker Zufluss der Wien bei Markt Tullnerbach

 Weidlingbachl, rechter Zufluss der Thalach gegenüber Kolbenhof, Markt Thalmässing, Landkreis Roth, Bayern